

Patronyme
 Alain Santy, (1949- ), est un coureur cycliste français.
 Guy Santy, (1950- ), est un ancien coureur cycliste français.
 Petra Santy (1982- ), est une kayakiste belge.

Autre
 Santy est un ver informatique.
 Santy, une localité de Sao Tomé-et-Principe.

Homonymie
Homonymie de patronyme